Фінал Кубка Німеччини з футболу 2015 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2014—2015 відбувся 30 травня 2015 року. У поєдинку зустрілися «Вольфсбург» з однойменного міста та дортмундська «Боруссія». Перемогу з рахунком 3:1 здобув «Вольфсбург».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Боруссія»

«Вольфсбург»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2015 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2015
2015 у німецькому спорті